

Codici 
 KJ – codice vettore IATA di British Mediterranean Airways
 kj – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kuanyama

Altro 
 kJ – simbolo del chilojoule